5 Kresowy Batalion Saperów (PSZ)
 5 Kresowy Batalion Saperów im. płk. Konstantego Pierewoz-Markiewicza – batalion SZ RP